Sergej Viktorovič Starikov (), ruski hokejist, * 4. december 1958, Čeljabinsk, Rusija.

Starikov je v sovjetski ligi igral za kluba Traktor Čeljabinsk in CSKA Moskva, skupno je na 510-ih prvenstvenih tekmah dosegel 58 golov, kariero pa je končal v ZDA, kjer je igral eno sezono tudi za NHL klub New Jersey Devils. 

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati in eno srebrno medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate ter po eno srebrno in bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 186-ih tekmah, na katerih je dosegel trinajst golov.

Pregled kariere 

|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovetska 2. liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 76
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovetska liga
| 76/77
|
| 35
| 2
| 4
| 6
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovetska liga
| 77/78
|
| 36
| 3
| 5
| 8
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovetska liga
| 78/79
|
| 44
| 6
| 8
| 14
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovetska liga
| 79/80
|
| 39
| 10
| 8
| 18
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 1
| 6
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovetska liga
| 80/81
|
| 49
| 4
| 8
| 12
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovetska liga
| 81/82
|
| 40
| 1
| 4
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovetska liga
| 82/83
|
| 44
| 6
| 14
| 20
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovetska liga
| 83/84
|
| 44
| 11
| 7
| 18
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovetska liga
| 84/85
|
| 40
| 3
| 10
| 13
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovetska liga
| 85/86
|
| 37
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovetska liga
| 86/87
|
| 34
| 4
| 2
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 4
| 2
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovetska liga
| 87/88
|
| 38
| 2
| 11
| 13
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +4
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovetska liga
| 88/89
|
| 30
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 89/90
|
| 16
| 0
| 1
| 1
| -8
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utica Devils
| AHL
| 89/90
|
| 43
| 8
| 11
| 19
|
| 14
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| Utica Devils
| AHL
| 90/91
|
| 51
| 2
| 7
| 9
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Diego Gulls
| IHL
| 91/92
|
| 70
| 7
| 31
| 38
|
| 42
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| San Diego Gulls
| IHL
| 92/93
|
| 42
| 0
| 9
| 9
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 816
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | 177
| bgcolor="#7FFF00" | 261
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 356
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Utica Devils
Hokejisti San Diego Gulls
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda simbola časti